

Styczeń 2016

Luty 2016

Marzec 2016

Kwiecień 2016

Maj 2016

Czerwiec 2016

Lipiec 2016

Sierpień 2016

Wrzesień 2016

Październik 2016

Listopad 2016

Grudzień 2016